Waltz for Debby kan syfta på:

Waltz for Debby (sång) – en sång skriven av Bill Evans och Gene Lees
Waltz for Debby (musikalbum från 1964) – ett musikalbum av Monica Zetterlund och Bill Evans från 1964.
Waltz for Debby (musikalbum från 1961) – ett musikalbum av Bill Evans Trio från 1961.
Waltz for Debbie – svenskt indiepopband.